Рауль Муньос:
 Муньос, Рауль (1915—?) — чилийский легкоатлет, участник Олимпиады-1936, бронзовый призёр чемпионата Южной Америки-1939.
 Муньос, Рауль — чилийский футболист, участник Кубка Америки-1939.
 Муньос Мардонес, Рауль Андрес (род. 1975) — чилийский футболист.
 Примечания